Schlosssiedlung ist der Name folgender Orte:

 Schlosssiedlung (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil von Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Schloßsiedlung (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Schlosssiedlung (Gemeinde Oberwölz), Ortsteil von Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark